HMS Conqueror har varit namnet på nio olika fartyg i brittiska Royal Navy.

 Den första Conqueror var en 8-kanoners kanonbåt som erövrades av fransmänen  1745 och såldes 1748.
 Den andra Conqueror var en 70-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1758 och sjönk utanför Plymouth två år senare.
 Den tredje Conqueror var en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1773 och skrotades 1794.
 Den fjärde Conqueror var en 74-kanoners tredje klassens linjeskepp som sjösattes 1801 och skrotades 1822.
 Den femte Conqueror var en propellerdrivande 101-kanoners första klassens linjeskepp som sjösattes 1855 och sjönk i västindien, Rum Cay, Bahamas år 1861.
 Den sjätte Conqueror var ett slagskepp, sjösatt 1881 och såldes år 1907.
 Den sjunde Conqueror var ett slagskepp, sjösatt 1911 och såldes år 1922.
 Den åttonde Conqueror skulle bli ett 42 500 ton tungt Lion-klass slagskepp. Beställdes den 16 augusti 1939 men bygget sköts upp i oktober och lades ner helt följande året.
 Den nionde Conqueror (S48) var en atomdriven ubåt, sjösatt 1969, mest känd för sin insats i Falklandskriget, och som den enda atomdrivna ubåt som någonsin har sänkt ett annat fartyg i strid. Hon togs ur tjänst år 1990.